Aux heures d'été est un festival des cultures d'ici et d'ailleurs qui propose des concerts de musiques du monde, du cinéma en plein air, des spectacles jeune public et des lectures, se déroulant à Nantes tous les ans depuis 2005, durant six semaines aux mois de juillet et août. Les nombreux concerts et spectacles gratuits ont lieu dans différents parcs et places de la ville. Chaque année 35 spectacles sont présentés, représentant plus de 80 artistes du monde entier.

Des spectacles gratuits dans la ville
Le festival Aux heures d'été invite les spectateurs à redécouvrir la ville de Nantes par le biais de spectacles et de concerts gratuits : concerts dans les douves du château des ducs de bretagne, au Square du Maquis-de-Saffré et depuis 2015 au Cours Saint-Pierre et Saint-André, spectacles pour le jeune public au Val de chézine, lectures au Jardin des plantes de Nantes, séances de cinéma de plein air dans les quartiers (Hippodrome, Port Boyer, Dervallières, Bellevue, Clos Toreau...).

Artistes accueillis
Depuis 2005, Aux heures d'été a accueilli des artistes de France et du monde entier, comme Ablaye Cissoko, Vincent Courtois, Mohamed Abozekry & Heejaz, Bachar Mar-Khalifé, Yom (clarinettiste), Danyel Waro, Rodolphe Burger, Eténèsh Wassié, Raúl Barboza, Mercan Dede, Rabih Abou Khalil, David Krakauer, Lo'jo....

Voir aussi

Lien interne
 Les Rendez-vous de l’Erdre

Lien externe
 Site officiel d'Aux heures d'été

Notes et références 

Festival à Nantes